Бокираре има више значења:

 Бокираре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокираре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокираре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику